Hans Gutbrod ist der Name folgender Personen:

* Hans Gutbrod (Tiermediziner) (1877–1948), deutscher Tierarzt und Politiker (BMP)
 Hans Gutbrod (Physiker) (* 1942), deutscher Physiker